Préfecture steht für:

 die Verwaltung eines französischen Départements, siehe Präfektur (Frankreich)
 Préfecture (Marseille), ein Viertel im 6. Arrondissement (Marseille)